83 Leonis b – planeta
 83 Leonis B – gwiazda